Barinophytaceae — викопна родина плауноподібних рослин порядку Sawdoniales, що існувала в девонському періоді, 411–375 млн років тому.

Систематика

Роди 
 Barinophyton
 ?Barinostrobus 
 ?Krithodeophyton
 ?Pectinophyton 
 Protobarinophyton

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображає положення родини у порядку Sawdoniales:

Примітки

Посилання 
 Taxonomicon 

Викопні рослини
†
Флора девонського періоду
Вимерлі родини рослин